Тенре́ковые, или щетинистые ежи, или тенре́ки , — семейство млекопитающих отряда афросорицид.

Внешне некоторые тенреки очень похожи на ежей, однако не родственны им. Тенреки относятся к кладе (надотряду) афротериев, тогда как ежи — лавразиатерии.

Внешний вид 
Семейство объединяет очень разных по виду и размерам животных: длина тела у них колеблется от 4 до 20 см, хвоста 1—22 см. Большинство тенрековых, вероятно, ещё с мелового периода изолированно обитают на Мадагаскаре и за это время успели образовать ряд специализированных форм. Так, обыкновенный тенрек напоминает американских опоссумов; малый и большой тенреки — ежей; внешним видом длиннохвостые тенреки сходны с землеройками, рисовые тенреки — с кротами, болотный тенрек — с выхухолью.

Голова у тенреков удлинённая, иногда с вытянутым в подвижный хоботок лицевым отделом. Тело покрыто мехом, жёсткими щетинистыми волосами, либо иглами (подсемейство Tenrecinae). Передние конечности короче задних. На передних лапах 4 или 5 пальцев, на задних — 5. У полуводных видов на задних лапах есть плавательная перепонка. У видов подсемейства Tenrecinae хвост рудиментарный; у длиннохвостого тенрека Microgale longicaudata он в 2,5 раза длиннее тела и имеет 47 позвонков — это больше, чем у других млекопитающих, за исключением панголинов.

Череп сильно вытянутый и узкий. Скуловых костей нет. Зубов 32—40. Позвонков: шейных 7, грудных 15—19, поясничных 5—6, крестцовых 2, хвостовых 7—47. Сосков от 2 до 12 пар. Мочеполовое и анальное отверстия открываются в единую клоаку. Семенники располагаются в брюшной полости в области таза.

Распространение и образ жизни 
Тенреки — в большинстве своём эндемики Мадагаскара. Обыкновенного тенрека завезли на Коморские, Сейшельские и Маскаренские острова.

Обитают во влажных лесах, кустарниковых зарослях, степях, на болотах. Среди тенреков есть наземные, древесные, роющие и полуводные виды. Активны главным образом ночью и в сумерках. День проводят в норах, дуплах упавших деревьев, под камнями. Питаются животной, реже растительной пищей. Тенреки — гетеротермные животные. Обыкновенный тенрек во время засушливого сезона (с апреля—мая по октябрь) впадает в спячку. Размножаются тенреки раз в год, в помёте от 1—4 до 25 детёнышей.

Другое 
 Мясо крупных видов тенреков (обыкновенного и большого) местное население употребляет в пищу.
 Ископаемые остатки тенреков немногочисленны. Древнейшие ископаемые датируются миоценом в Восточной Африке и плейстоценом на Мадагаскаре, но, очевидно, данная группа значительно старше.

Классификация 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 8 родов и 31 вид тенрековых:
 Подсемейство Земляные тенреки (Geo­galinae)
 Род 
 
 Подсемейство Рисовые тенреки (Oryzorictinae)
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Обыкновенные тенреки (Tenrecinae)
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 

Выдровые землеройки ранее рассматривались в качестве подсемейства тенрековых (Potamogalinae), но в 2016 году были выделены в самостоятельное семейство (Potamogalidae).

Филогения

Примечания 

Млекопитающие Африки
Млекопитающие Мадагаскара
Семейства млекопитающих
Тенрековые